

Geografia 
 Marpissa – città della costa orientale dell'isola di Paro, nelle Cicladi

Zoologia 
 Marpissa – genere di ragni della famiglia Salticidae